Overstreet ist der Familienname folgender Personen:

 Chord Overstreet (* 1989), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 David Overstreet (1958–1984), US-amerikanischer Footballspieler
 James Overstreet (1773–1822), US-amerikanischer Politiker
 James W. Overstreet (1866–1938), US-amerikanischer Politiker
 Jesse Overstreet (1859–1910), US-amerikanischer Politiker
 Paul Overstreet (* 1955), US-amerikanischer Countrymusik-Komponist
 Tommy Overstreet (1937–2015), US-amerikanischer Countrymusiker
 Will Overstreet (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler